Абсарока () — территория в США, объединяющая север Вайоминга, юг Монтаны и запад Южной Дакоты. В 1939 году местные активисты потребовали сецессии Абсароки от вышеупомянумых штатов и предоставления ей статуса штата США.

Жалобы региона исходили от владельцев ранчо и независимых фермеров в отдалённых частях трёх штатов, которые возмущались Новым курсом и контролем демократов над правительствами штатов, особенно над правительством Вайоминга. Одним из лидеров сепаратистского движения был А. Р. Свикард, уличный комиссар Шеридана, который провозгласил себя «губернатором» и начал выслушивать жалобы в «столице» Шеридане. Также одной из причин для сепаратистов было желание сохранить доходы от туризма: гора Рашмор (построенная в 1927–1941 гг.), популярная достопримечательность, должна была находиться на территории Абсароки. Началось распространение автомобильных номерных знаков Абсароки, был проведён конкурс «Мисс Абсарока 1939».

Движение за отделение было неудачным и довольно недолговечным. Основным свидетельством его существования является книга «Wyoming: A Guide to Its History, Highways, and People» Федерального писательского проекта, которая включала рассказ о планировавшемся штате как о примере западной эксцентричности.

См. также 
 Пятьдесят первый штат
 Джефферсон (предлагаемый штат США)

Источники 
 Eight rebellious U.S. regions and secessionist efforts
 The State of Absaroka, South Dakota Magazine

Примечания 

История Вайоминга
История Монтаны
История Южной Дакоты